«Speak Your Mind» () — дебютный студийный альбом британской певицы и автора песен Энн-Мари, выпущенный 27 апреля 2018 года лейблами Major Tom’S и Asylum Records. Энн-Мари анонсировала альбом 21 февраля 2018 года, и через два дня он был доступен для предварительного заказа. Альбому предшествовал выпуск семи синглов и коллабораций с Marshmello, Clean Bandit, David Guetta и Sean Paul.

Альбом получил в целом положительные отзывы. Он имел коммерческий успех, достигнув пика на 3-м месте как в UK Albums Chart, так и в Scottish Singles and Albums Charts. Альбом был сертифицирован платиновым как в Великобритании, так и в США.

Создание 
В интервью польскому журналу Luvpop Энн-Мари рассказала о названии альбома:

Критика 

На сайте Metacritic альбом имеет средний балл 62, основанный на 8 отзывах, что указывает на положительный прием.

Трек-лист 

Notes
  originally appears on her debut EP Karate
  signifies an additional producer
 «2002» contains elements of:
 «Oops!… I Did It Again» written by Max Martin and Rami Yacoub.
 «99 Problems» written by Tracy Marrow, Alphonso Henderson and George Clinton Jr.
 «Bye Bye Bye» written by Andreas Carlsson, Jacob Schulze and Kristian Lundin
 «Ride wit Me» written by William DeBarge, Eldra DeBarge, Etterlene Jordan, Jason Epperson, Lavell Webb and Cornell Haynes
 «…Baby One More Time» written by Max Martin

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Дебютные альбомы 2018 года
Альбомы, спродюсированные MNEK
Альбомы Asylum Records